Zylla ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Zylla (1927–1967), deutscher Politiker (SED)
 Klaus Zylla (* 1953), deutscher Maler und Graphiker
 Marcel Zylla (* 2000), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Udo Zylla (1929–2018), deutscher Politiker (NDPD)

Siehe auch:
 Zyla
 Zilla
 Zylka